En Pologne, Borowiec peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Borowiec, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Borowiec, village du powiat de Łęczyca 
 Borowiec, village du powiat de Piotrków 
 Borowiec, village du powiat de Radomsko 
 Borowiec, village du powiat de Wieluń

dans la voïvodie de Lublin
 Borowiec, village 

dans la voïvodie de Lubusz
 Borowiec, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Borowiec, village du powiat de Lipsko
 Borowiec, village du powiat de Piaseczno 

dans la voïvodie de Poméranie
 Borowiec, village de la gmina de Kartuzy 
 Borowiec, village de la gmina de Sulęczyno 
 Borowiec, village de la gmina de Żukowo

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Borowiec, village du powiat de Choszczno
 Borowiec, village du powiat de Koszalin 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Borowiec, village du powiat de Końskie 
 Borowiec, village du powiat de Włoszczowa

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Borowiec, village